Чемпионат Исландии по футболу 1950 стал 39-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул в 13-й раз завоевал «Рейкьявик».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1950 год в Исландии
Футбол в Европе в 1950 году